Die Masters Series Hamburg 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Mai 2006 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das fünfte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der dieses Jahr, genau wie sein Rivale Rafael Nadal das Turnier wegen Erschöpfung absagte. Die beiden Spieler hatten im Finale der Vorwoche in Rom fünf Sätze gegeneinander gespielt. Damit sagten die beiden Topgesetzten ab. Neuer Turniersieger wurde der Achte der Setzliste Tommy Robredo, der sich im Finale gegen Radek Štěpánek in drei Sätzen durchsetzte. Robredo gab im Verlauf des Turniers nur einen Satz ab. Er gewann den 1. Titel der Saison sowie den 3. Titel seiner Karriere. Es war auch das einzige Mal, dass er ein Masters-Finale erreichte.
Im Doppel siegten Jonas Björkman und Maks Mirny im Vorjahr. Sie schieden als Zweite der Setzliste im Viertelfinale aus. Neue Turniersieger wurden die an Position 4 gesetzten Paul Hanley und Kevin Ullyett. Ullyett hatte schon 2004 einen Titel in Hamburg gewonnen. Für die Paarung war es der dritte gemeinsame Titel. Zudem gewann Ullyett den 27. Titel seiner Karriere, während Hanley seinen 16. Karrieretitel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.870.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.082.500 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Hamburg